Леонид Богданов
 Богданов, Леонид Александрович (1927—2021) — советский фехтовальщик-саблист, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
 Богданов, Леонид Павлович (1925—1998) — советский и российский военный историк, ректор МГУКИ.
 Богданов, Леонид Павлович (1927—2007) — советский разведчик, генерал-майор КГБ.
 Богданов, Леонид Семёнович (1893—1973) — советский библиограф, библиофил и краевед.